Luisa Orleánská (Luisa Viktorie Marie Amélie Žofie; 19. července 1869 Teddington – 4. února 1952 Mnichov) byla francouzskou princeznou z rodu Bourbon-Orléans a členkou bavorské královské rodiny. Po celý život si byla velmi blízká se svou sestřenicí, arcivévodkyní Marií Valerií.

Původ a rodina 
Luisa Orleánská se narodila v Bushy House v Teddingtonu v Anglii 19. července 1869 jako dcera vévody Ferdinanda z Alençonu a jeho manželky Sofie Bavorské. Její matka byla sestrou rakouské císařovny Sisi a královny obojí Sicílie Marie. Luisinými prarodiči z otcovy strany byli Ludvík Orleánský, vévoda z Nemours, syn francouzského krále Ludvíka Filipa, a jeho manželka Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárská, sestřenice královny Viktorie.Luisa měla jediného sourozence, mladšího bratra Emanuela.

Manželství a potomci 
15. dubna 1891 se jednadvacetiletá princezna na zámku Nymphenburg provdala za o sedm let staršího prince Alfonsa Bavorského, druhého syna prince Adalberta Viléma Bavorského a Amálie Cádizské. Spolu měli manželé dvě děti:

 Josef Klemens Bavorský (25. května 1902 – 8. ledna 1990), zemřel svobodný a bezdětný
 Alžběta Marie Bavorská (10. října 1913 – 3. března 2005),
 ⚭ 1939 Franz Joseph z Kagenecku (8. ledna 1915 – 29. prosince 1941), hrabě z Kagenecku, padl ve 2. světové válce
 ⚭ 1944 Ernest Küstner (1920–?), rozvod 1953

Její matka, známá duchesse d'Alençon, zemřela 4. května 1897 při požáru charitativního bazaru v Paříži (Bazar de la Charité); odmítla pokusy o záchranu a trvala na tom, aby byly nejprve zachráněny dívky, které s ní na bazaru pracovaly.

Luisa Orleánská zemřela 4. února 1952 ve věku 82 let v Mnichově.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Francouzské princezny
Francouzské kněžny (Orléans)
Dámy Řádu Terezy
Narození 19. července
Narození v roce 1862
Úmrtí 4. února
Úmrtí v roce 1952
Úmrtí v Mnichově
Ženy